Altkrug ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Altkrug (bis 1938 Sadweitschen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen), früherer deutscher Name von Perwomaiskoje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Gut Altkrug (bis 1938 Lasdinehlen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen), früherer deutscher Name von Lasdinehlen (Kreis Gumbinnen)